Gailler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sales Gailler (1685–1766), deutscher katholischer Pfarrer und Autor
 Gabriel Gailler (1838–1917), bayerischer Bauchredner und Marionettenspieler
 Willibald Gailler (* 1954), Oberpfälzer Kommunalpolitiker